Пейрони́ () — французская фамилия.

Известные носители:
 Пейрони, Андре (1920—2019) — авиационный механик французских ВВС, участник Второй мировой войны, воевавший в составе полка «Нормандия — Неман» в 1942—1943 годы.
 Пейрони, Франсуа (1678—1747) — французский хирург, лейб-медик Людовика XV; впервые описал заболевание, названное его именем.